Wilhelmsdorf (Middel-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Wilhelmsdorf (Saale), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Wilhelmsdorf (Usingen)
Wilhelmsdorf (Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg